So-yeon (, auch So-yun und So-youn) ist der Vorname folgender Personen:

 Jeon So-yeon (* 1998), Popsängerin und Mitglied der Girlgroup (G)I-DLE
 Jeong So-yeon (Autorin) (* 1983), Science-Fiction-Autorin
 Jung So-yeon (Sängerin) (* 1994), Popsängerin und Mitglied der Girlgroup Laboum
 Ji So-yun (* 1991), Fußballspielerin

 Lee So-yeon (Schauspielerin) (* 1982), Schauspielerin
 Park So-yeon (Sängerin) (* 1987), Popsängerin und Mitglied der Girlgroup T-ara
 Park So-youn (* 1997), Eiskunstläuferin
 Ryu So-yeon (* 1990), Golferin
 Yi So-yeon (* 1978), Raumfahrerin